Седемнадесетте провинции (; ; ) е обединение на държави от Ниските земи през XV и XVI век.

То обхваща приблизително териториите на днешните държави Нидерландия, Белгия, Люксембург, част от Северна Франция (Артоа и Френска Фландрия) и малка част от Западна Германия.

Първоначално Седемнадесетте провинции са управлявани от херцога на Бургундия, а по-късно – от Хабсбургите: отначално по испанска линия и впоследствие от австрийска.

История на Нидерландия
История на Белгия
История на Люксембург